Sammlung Arbeitsrechtlicher Entscheidungen steht für:

Eine juristische Zeitschrift der Verlagsgruppe Handelsblatt, siehe Sammlung Arbeitsrechtlicher Entscheidungen (Deutschland).
Eine juristische Zeitschrift der Manz’schen Verlags- und Universitätsbuchhandlung, siehe Sammlung Arbeitsrechtlicher Entscheidungen (Österreich).